Ви́ктор Ива́нович Дро́бжев (11 апреля 1940, Коробейниково, Усть-Пристанский район, Алтайский край, СССР — 29 марта 2018, Санкт-Петербург) — советский и казахстанский учёный, доктор физико-математических наук (1982), профессор (1995), академик Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (1999), академик АН Казахстана (2003). Директор Института ионосферы НАН РК (1983-91 и 1999—2011).

Биография 
Родился с. Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края.

В 1947 году поступил в Коробейниковскую среднюю школу; окончив её в 1957 году с серебряной медалью, поступил на кафедру радиофизики радиофизического факультета Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева. По его окончании в 1962 году со специальностью «Физик-радиоэлектроник» распределён в АН КазССР в Сектор ионосферы, а котором проработает 48 лет (до 2010 года).

В 1964 году поступает в аспирантуру, по окончании которой в 1967 году защищает кандидатскую диссертацию в Ростовском госуниверситете на тему: «Горизонтальные, вертикальные дрейфы и параметры мелкомасштабных неоднородностей ионизации F-области ионосферы».

 1962—1964 — Инженер Сектора ионосферы Академии наук Казахской ССР;
 1967—1968 — Младший научный сотрудник Сектора ионосферы Академии наук Казахской ССР;
 октябрь 1968 — февраль 1970 — Старший научный сотрудник 14-й Советской антарктической экспедиции;
 1970—1983 — Старший научный сотрудник Сектора ионосферы Академии наук Казахской ССР;
 1975—1983 — Заместитель по науке заведующего Сектором ионосферы Академии наук Казахской ССР;
 1981 — защитил докторскую диссертацию в Москве в Институте Земного магнетизма и распространения радиоволн АН СССР на тему: «Волновые возмущения в ионосфере средних широт» (специальность 01.04.12 — «Геофизика»).
 1983—1991 — Заведующий лабораторией диагностики земных источников возмущений Института ионосферы Академии наук Казахской ССР;
 1983—1991 — Директор Института ионосферы Академии наук Казахстана;
 1990—1994 — Заместитель Академика-секретаря Отделения физико-математических наук;
 1995 г. ему присвоено звание «профессор» по специальности «Физика».
 1996—1997 — Заместитель Министра науки — президента Министерства науки — Академии наук Республики Казахстан;
 1997—1999 — Директор департамента государственной научно-технической экспертизы и инфраструктуры Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан;
 12.1999-2011 — Директор дочернего государственного предприятия «Институт ионосферы» Республиканского Государственного предприятия «Центр астрофизических исследований».

Подготовил 1 доктора и 12 кандидатов наук.

Умер 29 марта 2018 года.

Семья 
Жена: Дробжева (в девичестве Батракова) Людмила Ильинична (род. 1941). Дочь — Яна (род. 1962).

Этапы работы 
 Развитие статистической модели отражающего ионосферного экрана, предполагающего, что неоднородности представляют собой хаотически возникающие и исчезающие области повышенной ионизации, дрейфующие под действием различных сил. Однако, по мере накопления экспериментальных данных, им были выявлены определённые противоречия между наблюдаемыми явлениями и предположениями, лежащими в основе используемой модели, что привело к необходимости пересмотра статистической модели отражающего ионосферного экрана.
 Обоснование концепции волновой природы динамических процессов среднеширотной ионосферы. Обоснована структура и принципы построения, конструктивная разработка и реализация аппаратурного комплекса на основе чувствительных фазо-разностных методов.
 Изучение взаимодействий литосферы — атмосферы — ионосферы — магнитосферы, протекающих при интенсивных явлениях в нижней атмосфере и на поверхности Земли как естественного, так и антропогенного характера. Проведенный под его руководством и при непосредственном участии ряд уникальных широкомасштабных экспериментов (например, широко известного в стране и за рубежом проекта «Масса») позволил доказать эффективность воздействия на околоземное космическое пространство (ОКП) сейсмических явлений, взрывов, пусков космических аппаратов.

Организаторская деятельность 
 Заместитель председателя секции прикладных проблем Комиссии по Государственным премиям Республики Казахстан в области науки, техники и образования;
 Член Высшего научно-технического совета при Правительстве Республики Казахстан;
 Член Президиума Национальной академии наук Республики Казахстан;
 Научный руководитель программы фундаментальных исследований Института ионосферы и ряда прикладных проектов;
 Заместитель Министра — президента Академии наук РК;
 Член правительственной рабочей группы, разработавшей государственную программу «Развитие космической деятельности в Республике Казахстан на 2005—2007 годы».

Некоторые работы 
Автор более 220 научных работ и 2 монографий — «Волновые возмущения в ионосфере» (1975, в соавт.) и «Волны и излучение верхней атмосферы» (1981), 13 авторских свидетельств на изобретения.

Некоторые патенты:
 Устройство для подавления активных помех. Авторы: Дробжев В. И., Васильев И. В., Байдельдинов У. С. № предв. патента: 17485. Опубликовано: 15.06.2006. МПК: H04B 1/10;
 Устройство для получения низкотемпературной плазмы. Авторы: Васильев И. В., Жантаев Ж. Ш., Адамов Т. Н., Дробжев В. И., Аушев В. М., Переладов И. Ю., Сулейменов И. Э. № предв. патента: 15764. Опубликовано: 16.05.2005. МПК: H01J 61/76, H05H 1/24, H01J 61/70;
 Способ обнаружения запусков баллистических ракет. Авторы: Дробжев В. И., Козин И. Д., Колодин А. Д., Зеленков В. Е. № предв. патента: 2327. Опубликовано: 15.09.1995. МПК: G01S 3/00;
 Способ обнаружения запусков баллистических ракет. Авторы: Зеленков В. Е., Казаков В. В., Дробжев В. И. № предв. патента: 2328. Опубликовано: 15.09.1995. МПК: G01V 3/00, G01S 17/00;
 Способ дистанционного обнаружения подземных ядерных взрывов. Авторы: Казаков В. В., Дробжев В. И., Зеленков В. Е. № предв. патента: 1744. Опубликовано: 15.03.1995. МПК: G01S 17/00, G01V 3/00.
 Способ прогнозирования землетрясений. Авторы: Дробжев В. И., Казаков В. В. Номер патента: 1080099. Опубликовано: 15.03.1984. МПК: G01V 3/40, G01V 9/00.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд» (1978 г.),
 Нагрудный знак «Изобретатель СССР» (1978 г.),
 Медаль «За трудовую доблесть» (1986 г.),
 Медаль им. С. П. Королёва (1986 г., по др. данным, 1978),
 Медаль «Ветеран труда» (1988 г.),
 Почётная грамота Республики Казахстан (1992 г.),
 Медаль «Астана» (1998 г.)
 Знак «Международной ассоциации участников космических полётов» (2004)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005 г.),
 Орден «Парасат» (2005 г.).

Примечания

Литература

Ссылки 
 ИМЕНА 11 апреля. 75 лет назад (1940) родился ДРОБЖЕВ Виктор Иванович

Исследователи ионосферы
Физики СССР
Физики Казахстана
Выпускники Томского государственного университета